Московский мушкетёрский полк — именование некоторых воинских частей Русской императорской армии.

 1-й Московский мушкетёрский полк — наименование в 1762—1785 годах армейской пехотной части, сформированной в 1642 году как Московский выборный солдатский полк, в 1708—1727 годах — Лефортовский пехотный полк, в 1727—1762 годах — 1-й Московский пехотный полк, в 1785—1891 годах — Московский гренадерский полк. В 1791 году, по одним данным, присоединён к Екатеринославскому гренадерскому полку и расформирован, по другим данным — стал «прародителем» нового Московского гренадерского полка.
 2-й Московский мушкетёрский полк — наименование в 1762—1786 годах армейской пехотной части, сформированной в 1700 году из части Лефортовского пехотного полка (см. № 1). С 1864 года — 65-й пехотный Московский полк. Расформирован в 1918 году.